est une expression italienne qui signifie littéralement « téléphones blancs ». Elle peut notamment désigner :
 Les Téléphones blancs (Telefoni bianchi) correspond à un courant cinématographique du cinéma italien entre 1937 et 1941.
 Telefoni bianchi, le titre original de La Carrière d'une femme de chambre, un film italien de Dino Risi sorti en 1976.

Redirection en italien